Rhode steht für:

 Rhode (Bibel), Frau aus der Jerusalemer Urgemeinde
 Rhode (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rhode (Schweiz), Gebietskörperschaft in der Schweiz
 Rhode Island, Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
 Rhode Motor, britischer Automobilhersteller

Orte:
 Rhode (Olpe), Ortsteil der Stadt Olpe, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Rhode (Königslutter), Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Rhode (Langelsheim), Weiler in der Stadt Langelsheim, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Großen Rhode, gemeindefreies Gebiet im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen

Figuren der griechischen Mythologie:
 Rhode (Amme des Dionysos)
 Rhode (Tochter des Danaos)
 Rhode (Gemahlin des Helios)
 Rhode (Tochter des Mopsos)

Siehe auch:
 Rhodes
 Rode
 Rodhe
 Rohde